Kappelmayer ist der Name folgender Personen:

 Otto Kappelmayer (1894–?), deutscher Ingenieur und Fach-Autor
 Wolfgang Kappelmayer (1470–1531 oder 1546), Augustinerprior in München und Professor in Wittenberg

Siehe auch:
 Marcel Kappelmaier (* 1991), deutscher Fußballspieler